Жан Морель ():

 Жан Морель (1854—1927) — французский политик.
 Жан Морель (1903—1975) — французский дирижёр.